Karpos () ist der Name folgender Personen:

 Karpos (Mythologie), Geliebter des Kalamos
 Karpos von Antiochia, griechischer Mathematiker des 2. Jahrhunderts